Дунец — фамилия. Известные носители:
 Дунец, Анастасия Антоновна (род. 1970) — балерина, хореограф, педагог.
 Дунец, Василий Васильевич (1934—1982) — генерал-майор Советской армии.
 Дунец, Михаил Михайлович (род. 1950) — советский футболист, защитник. Советский и украинский тренер.